Le nom de Michele Piccirillo  désigne plusieurs personnes :
 Michele Piccirillo (1944-2008), historien et archéologue italien, franciscain, directeur du musée du Stadium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. 
 Michele Piccirillo (1970-), boxeur professionnel italien en poids welter.